Крымская военно-морская база (сокращённо Крымская ВМБ) — разнородное оперативно-территориальное объединение Черноморского флота ВМФ СССР и ВМФ России, существовавшее в 1976—1996 годах и воссозданное в 2014 году.

История 

Формирование Крымской военно-морской базы было вызвано необходимостью расширения системы базирования и повышения эффективности поддержания благоприятного оперативного режима в центральной и северо-западной частях Чёрного моря. База была сформирована 8 апреля 1976 года на озере Донузлав (Западный Крым) с границами операционной зоны от устья реки Дунай до города Алушта. Для создания базы потребовалось соединить озеро Донузлав с морем каналом, произвести дноуглубительные работы и начать строительство причалов. В состав базы были включены: 17-я бригада противолодочных кораблей; 92-я бригада тральщиков; 68-я бригада кораблей охраны водного района; 197-я бригада десантных кораблей (в 1983 году переформирована в 39-ю дивизию морских десантных сил); 296-й отдельный Констанцский дивизион ракетных катеров (с базированием на Черноморское); 307-й дивизион кораблей охраны водного района; 80-й дивизион кораблей резерва; тыл базы; 47-й район гидрографической службы.

В задачи базы входили: обеспечение рассредоточения и манёвренного базирования сил; поддержание благоприятного оперативного режима в своей операционной зоне; оборона базирования кораблей, обеспечение их развёртывания и возвращения в пункты базирования; защита судоходства; охрана государственной границы в подводной среде. Значимость базы была существенно повышена в связи с включением в её состав соединения ракетных катеров. Нависающее положение базы над главным направлением действий группировок флота — зоны Черноморских проливов (Босфор и Дарданеллы), позволяло планировать использование сил Крымской ВМБ в действиях флота по уничтожению подводных лодок и кораблей противника в юго-западной части Чёрного моря и по блокадным действиям пролива Босфор.

В первые годы своего существования база находилась под личным управлением главнокомандующего ВМФ СССР Сергея Георгиевича Горшкова. В 1976 году на должность командира базы был назначен контр-адмирал Юрий Викторович Крылов. При его непосредственном участии были спланированы и выполнены проекты здания штаба, тыла Крымской базы, улиц, проспекта и приморского парка в Новоозёрном. Также в этом время в составе базы служил контр-адмирал Фёдор Иванович Кантур в должности начальника политического отдела. В честь Кантура в посёлке была названа одна из улиц. в 1979 году командиром базы был назначен Игорь Георгиевич Махонин, который позже стал контр-адмиралом.

В 1983 году базу возглавил Игорь Васильевич Кудряшов, который до этого работал в должности начальника штаба, а позже дослужился до звания вице-адмирала. Затем, в 1987 году гарнизон возглавил капитан 1-го ранга Алексей Иванович Фролов. В конце 1980-х и начале 1990-х штаб базы возглавлял Борис Борисович Кожин, а в марте 1992 года на некоторое время стал командиром базы. Затем он стал командующим ВМС Украины. В 1992 году командиром базы стал Александр Сергеевич Цубин.

До момента расформирования корабли базы несли боевую службу в Чёрном и Средиземном морях, в западной Атлантике, в Красном море и Персидском заливе, где выполняли задачи охраны судоходства и боевого траления. В период с 1976 по 1996 годы корабли базы совершили 118 выходов на боевую службу, где находились 11 540 суток и прошли 788 130 морских миль, сделав при этом 94 деловых захода в 18 портов девяти стран мира.

В начале 1990-х годов корабли Крымской ВМБ обеспечивали действия отрядов боевых кораблей флота в районе Кавказского побережья, осуществляли эвакуацию гражданского населения из Сухуми. С конца 1994 года база начала передачу ВМС Украины кораблей, техники, оборудования, вооружения, боеприпасов и материальных средств, после чего была 1 мая 1996 года расформирована.

9 июля 1996 года на месте Крымской военно-морской базы была сформирована Южная военно-морская база ВМС Украины, прекратившая своё существование в марте 2014 года.

Была вновь сформирована 1 декабря 2014 года. Штаб объединения находится в Севастополе, в том месте, где ранее находился штаб ВМС Украины. Командиром ВМБ назначен капитан 1 ранга Юрий Земский.

В зону её ответственности вошло Чёрное море от границы с Украиной на западе и до Керченского пролива на востоке. В состав базы включены 41-я бригада ракетных катеров, 68-я бригада кораблей охраны водного района и 197-я бригада десантных кораблей, а также формирования боевого и тылового обеспечения.

В ноябре 2019 года торжественно получила боевое знамя нового образца.

Состав по состоянию на 2022 год

Командиры базы 
Базой в различное время командовали:
 1976—1979— контр-адмирал Крылов, Юрий Викторович;
 1979—1983 — контр-адмирал Махонин, Игорь Георгиевич;
 1983—1987 — контр-адмирал Кудряшов, Игорь Васильевич;
 1987—1992 — вице-адмирал Фролов, Александр Иванович;
 1992 — контр-адмирал Кожин, Борис Борисович;
 1992—1996 — вице-адмирал Цубин, Александр Сергеевич.
 2014—2017 — контр-адмирал Земский, Юрий Станиславович.
 2017—2021 — капитан 1-го ранга, контр-адмирал Гуринов, Олег Георгиевич.
 с 2021 — контр-адмирал Меньков, Феликс Владимирович.

Примечания

Литература 

 

Военно-морские базы Черноморского флота
Военно-морские базы СССР
Военно-морские базы России
Воинские части и формирования, созданные в 1976 году
Появились в 1976 году в России
Воинские части и формирования, созданные в 2014 году
Появились в 2014 году в России
Керчь
Феодосия
Воинские формирования Южного военного округа